Багаутдин Дашдемирович Абасов (род. 11 июля 1982 года, Дагестанская ССР, СССР) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2007 года, известен по участию в турнирах престижной российской бойцовской организации AMC Fight Nights и OFS.

Спортивные достижения 
 12-ти кратный чемпион Дагестана по ММА — ;
 9-ти кратный чемпион России по ММА — ;
 6-ти кратный чемпион мира по ММА — ;
 Чемпионат мира по панкратиону — ;
 Чемпионат мира по ушу-саньда — ;
 Чемпионат мира по ушу-саньда — ;
 Чемпионат мира по универсальному бою — ;
 Чемпионат России по универсальному бою — ;
 Чемпионат России по армейскому рукопашному бою — ;
 Мастер спорта международного класса по ММА.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|21-7
|Анвар Чергесов
|Решением (единогласным)
|Eagle FC 50: Нургожай - Андрейцев
|21 августа 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
|Зураб Бетергараев
|Решением (единогласным)
|Eagle FC 43: Дакаев - Зайнуков
|10 декабря 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|20-6
|Мехди Дакаев
|Решением (единогласным)
|GFC 21 - Gorilla Fighting 21
|6 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-5
|Алымбек Темиров
|Техническим нокаутом
|FCA - World Fight League 3 
|25 октября 2019
|align=center|3
|align=center|4:01
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-5
|Данияр Колбаев
|Решением (единогласным)
|Fight Championship Aslan 
|29 июня 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Дмитрий Гаврилов
|Решением (единогласным)
|Fight Championship Aslan 
|29 июня 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Михаил Романчук
|Решением (единогласным)
|AC Aslan Challenge
|25 января 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Липенг Чжан
|Сабмишном (удушение сзади)
|KLF Kunlun Fight 71
|1 апреля 2018
|align=center|2
|align=center|3:07
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Тээрцзян Хасытеэр
|Нокаутом (удар)
|KLF Kunlun Fight 70
|11 марта 2018
|align=center|1
|align=center|1:22
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Серджио Соуза
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS 12 Octagon Fighting Sensation 12
|10 декабря 2017
|align=center|2
|align=center|2:05
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Сежила Ху
|Решением (единогласным)
|LKC The Legend King Championship 3
|26 августа 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
|Кристиан Ударов
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS 11 - Octagon Fighting Sensation 11
|4 марта 2017
|align=center|1
|align=center|0:36
|
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
|Шамиль Завуров
|Решением (единогласным)
|OFS 10 Heroes Return
|10 декабря 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Самат Емилбеков
|Решением (большинством судейских голосов)
|WEF 6 Grand Prix 2016
|22 октября 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Арсен Магомедов
|Решением (единогласным)
|OFS 9 Battle in Abkhazia
|6 октября 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Мунарбек Токтоболотов
|Техническим нокаутом (удары)
|WEF ProfFight 8 Battle in Arbat
|1 октября 2016
|align=center|1
|align=center|2:18
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Александр Шмелев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Solovyov Team Promotion Cup of Champions 2013
|24 июня 2013
|align=center|1
|align=center|4:12
|
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
|Эльдар Хашпаков
|Решением (единогласным)
|FEFoMP - Mayor's Cup in Pankration
|25 мая 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Антон Федоров
|Решением (единогласным)
|FEFoMP - Stage of Championship of Russia in Pankration
|20 апреля 2013
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Александр Галцев
|Техническим нокаутом (удары)
|FEFoMP - Stage of Championship of Russia in Pankration
|20 апреля 2013
|align=center|1
|align=center|3:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Таутвидас Лилейкис
|Техническим нокаутом (удары)
|Era VIP Promotion - Era of Champions
|14 марта 2013
|align=center|1
|align=center|0:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
|Вадим Сандульский
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Fight Nights - Battle of Moscow 10
|23 февраля 2013
|align=center|1
|align=center|2:44
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Артур Одильбеков
|Нокаутом (удары)
|SVS MMA - Commonwealth Cup 2012
|8 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|2:51
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Антон Федоров
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 5
|5 ноября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Иван Косов
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 4
|7 июля 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Тимур Хатефов
|Решением (единогласным)
|WUFC World Ultimate Full Contact 15
|22 августа 2009
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Себастьян Эрикссон
|Решением (единогласным)
|WUFC World Ultimate Full Contact 15
|22 августа 2009
|align=center|1
|align=center|10:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Рустам Хабилов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|TFC 1 - Tsumada Fighting Championship
|3 августа 2007
|align=center|2
|align=center|2:14
|
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль Багаутдина Абасова на сайте Sherdog
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана